Това е списъкът на епизоди на анимационния сериал „Остров Пълна драма“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България по Cartoon Network.

Остров Пълна драма